Франче́ска Микьели́н (; род. 25 февраля 1995, Бассано-дель-Граппа) — итальянская певица, композитор и филантроп. В 2012 году Франческа заняла первое место в итальянской версии шоу талантов «X Factor», став самой молодой победительницей за всю историю шоу. Обладатель второго места на музыкальном фестивале итальянской песни в Сан-Ремо в 2016 году с песней «Nessun grado di separazione». Представительница Италии на конкурсе песни «Евровидение 2016».

Биография

Ранние годы и победа на X Factor (2011—2012) 
Франческа родилась в небольшом итальянском городе Бассано-дель-Граппа, находящемся на севере Италии. С 9 лет Франческа училась играть на фортепиано. C 12-ти лет некоторое время пела в церковном хоре. В 2011 году прошла кастинг на пятый сезон шоу «X Factor», где была выбрана в команду итальянской теле-дивы Симоны Вентуры в категорию «Женщины 16-24». На шоу Франческа исполнила большое количество каверов на всемирно известные композиции, а также свой дебютный сингл «Distratto», который был написан специально для неё певицей Элизой.

5 января 2012 года Франческа стала победительницей «X Factor». Главным призом был контракт со звукозаписывающим лейблом Sony Music на сумму € 300 000. После победы сингл «Distratto» мгновенно стал хитом: трек занял первое место в официальном итальянском чарте FIMI. Сингл был продан в количестве 60 000 копий на территории Италии, за что получил дважды «платиновый статус».

Riflessi di me (2012—2014) 
31 августа 2012 года вышел новый сингл «Sola», который анонсировал выход дебютного альбома. Сам альбом вышел 2 октября того же года. Пластинка достигла 4-й позиции в итальянском чарте FIMI, где в итоге смогла продержаться месяц.

После релиза альбома Франческа сотрудничала с итальянским рэпером и продюсером Федецом. 1 марта 2013 года они выпустили совместный сингл «Cigno Nero», который вошёл в альбом Федеца «Sig. Brainwash — L’arte di accontentare». Сингл был продан в количестве 30 000 копий, что дало ему право получить платиновый статус.

Сотрудничество и di20 (2014 — 2016) 
В марте 2014 года Франческа была выбрана единственной среди итальянских артистов для записи саундтрека к кинофильму «Новый Человек-Паук. Высокое Напряжение». Франческа написала композицию «Amazing», ставшей саундтреком к ленте.

В 2014 году Франческа вновь сотрудничала с Федецем. Трек «Magnifico» вошёл в 4-ый студийный альбом рэпера. Песня стала настоящим хитом в Италии: 5 раза была сертифицирована платиновым статусом, в общей сложности было продано более 200 000 её копий.

В начале марта 2015 года Франческа выпустила трек «L’amore Esiste», который за недолгое время смог достичь топ-10 чартов Италии, а также закрепить свой успех «платиновым» статусом. В июне 2015 года принимала участие в Coca-Cola Summer Festival. 10 июля, того же года, певица выпустила сингл «Battito di Ciglia», который анонсировал выпуск её второго студийного альбома «Di20». 23 сентября вышел третий сингл «Lontano» в поддержку будущего альбома. Сам же альбом увидел свет 23 октября 2015.
13 февраля 2015 стало известно об участии Франчески в 66-ом фестивале в Сан-Ремо с песней «Nessun grado di separazione».

30 января 2016 вышел мини-альбом «Nice to Meet You (Acoustic Live Solo)», в который вошли акустические версии песен Франчески, а также кавер-версии на песни Джованноти и Нины Симон.

2640 (2017 — настоящее время) 
21 июля 2017 года вышел сингл «Vulcano». 17 ноября выходит сингл «Io non abito al mare». 
5 декабря 2017 становится известно, что новый альбом получил название «2640».

Филантропия 
24 cентября 2013 года Sony Music выпустил сборник «Pink Is Good», в который вошла песня «Sola». Вся выручка от продажи данной пластинки пошла в Фонд по борьбе с раком молочной железы.

Дискография 

Студийные альбомы
 2012 — Riflessi di me
 2015 — di20 (переиздан в 2016 как di20are)
 2018 — 2460
 2020 — Feat (stato di natura)
 2021 — Feat (fuori dagli spazi)

Мини-альбомы
 2012 — Distratto
 2016 — Nice to Meet You (Acoustic Live Solo)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Фестиваль Сан-Ремо
Победители телешоу «X Factor»
Певцы и певицы на итальянском языке
Участники «Евровидения-2016»
Представители Италии на «Евровидении»